Waldorf Astoria New York — hotel de luxo inaugurado em 1931 e localizado na Park Avenue de Nova Iorque, Estados Unidos
 Waldorf–Astoria (1893–1929) — predecessor do Waldorf Astoria New York, na Quinta Avenida, Nova Iorque, Estados Unidos
 Waldorf-Astoria Cigar Company — de tabaco para o Waldorf–Astoria
 Waldorf Astoria Hotels & Resorts — firma de gerenciamento de hotéis, propriedade da Hilton Worldwide

Desambiguações de topônimos